Uguaglianza sociale – in sociologia e antropologia, condizione di individui e gruppi di essere considerati alla stessa stregua in termini di diritti
 Uguaglianza – in matematica, relazione binaria di equivalenza fra due enti
 Uguaglianza di fronte alla legge in diritto, condizione di parità di diritto nell'applicazione delle norme giuridiche
 Uguaglianza – gruppo musicale italiano